Kirkwood (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Kirkwood (cràter), cràter d'impacte lunar a l'hemisferi del nord de la cara oculta de la Lluna 
 Kirkwood (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Kirkwood (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 (1578) Kirkwood, asteroide que descobert el 1951 al Goethe Link Observatory
 Daniel Kirkwood (Comtat de Harford, Maryland, 1814 -95), astrònom estatunidenc 
 Julieta Kirkwood (Santiago de Xile, 1936 - 85), sociòloga, politòloga, teòrica, catedràtica i feminista
 Llacuna de Kirkwood o buit de Kirkwood, zona del cinturó d'asteroides en què la densitat d'asteroides es veu notablement reduïda